Con el nombre Nicolás Aguirre se puede referir a:

 Nicolás Aguirre (1990-), futbolista argentino.
 Nicolás Aguirre (1988-), baloncestista argentino.